Asturcón puede referirse a:

 Asturcón, caballo que forma parte de una gran familia de ponis que se mantienen en el denominado Arco Atlántico.
 Asturcón, una escultura representando a un caballo asturcón localizada en Oviedo (España).
 Asturcón, el primer grupo de música rock en asturiano.
 Asturcón, una red de telecomunicaciones de FTTH en Asturias, España.